Панайотов може да се отнася за:

 Александър Панайотов (1878 – 1903) – български революционер, войвода на ВМОРО;
 Боян Панайотов (1883 – 1906) – български революционер, деец на ВМОРО;
 Владко Панайотов (р. 1950) – български политик;
 Живко Панайотов (р. 1980) – български футболист;
 Иван Панайотов (1915 – 1993) – български географ;
 Милен Панайотов (р. 1967) – български композитор и журналист;
 Панайот Панайотов – няколко души с такова име;
 Пламен Панайотов (р. 1957) – български политик;
 Румен Панайотов (р. 1968) – български футболист;
 Тодор Панайотов (1927 – 1989) – български художник-график;

Български фамилни имена